Frome – miasto w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Frome – okresowe jezioro w Australii

Rzeki w Anglii:
 uwaga:  rzeki te występują w literaturze czy lokalnie, pisywane także Froom. Z języka celtyckiego rzekomo w znaczeniu ang. fair lub ang. fine ("jasny", "drobny", "świetny").
 Frome – w Bristolu i hrabstwie Gloucestershire, dopływ Avon
 Frome – w hrabstwie Somerset, dopływ Avon
 Frome – w hrabstwie Gloucestershire, dopływ Severn
 Frome – w hrabstwie Herefordshire, dopływ Lugg
 Frome – w hrabstwie Dorset

Przypisy